Naegelsbach ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Eduard Naegelsbach, bayerischer evangelischer Pfarrer und Autor von Bibelkommentaren des Lange-Bibelwerks
 Georg Naegelsbach (1876–1945), deutscher Generalmajor
 Ludwig Naegelsbach (1851–1922), bayerischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Nägelsbach